Une côtelette (diminutif de côte) est une côte de veau, porc, mouton ou agneau, préparée de différentes façons pour la consommation alimentaire (panée ou non).
 Côtelette est une collection de bandes dessinées de L'Association créée en 2002.